Slovo Võro má několik významů.
 Võru – město v jihovýchodním Estonsku,
 Võruština – baltofinský jazyk.

Externí odkazy